Пиза може да се отнася за:

 град Пиза, Италия
 провинция Пиза, Италия
 футболен отбор Пиза